Damernas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 1988 arrangerades 21–29 september i Seoul. Åtta nationer var med i turneringen. De två bästa lagen i varje grupp avancerade till kvartsfinal. De lag som blev 3-4:a i varje grupp blev placerade 5-8.

Medaljfördelning

Inledande omgång

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Klassificering: 5-8:e plats

Plats 1-4

Se även 
 Herrarnas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 1988

Referenser

Källor
Summer Olympics official report Volume 2.